

Tablica

Izvori 

 Vinkovački List #2760
 Županijski nogometni savez Vukovarsko-srijemske županije (podatci dobijeni na osobni upit)

2006-07
vukovarsko-srijemska-2-vinkovci